Roman Knoll steht für:
 Roman Knoll (Antarktika), Hügel im Grahamland, Antarktika

Roman Knoll ist der Name folgender Personen:
 Roman Knoll (Politiker) (1888–1946), polnischer Politiker und Diplomat